Senones (volk), gallische stam
 Senones (Vosges), gemeente in Frankrijk
 Kanton Senones, kanton in Frankrijk